Брызга́лов (Брызга́лова) — русская фамилия.

Брызгалов 
 Брызгалов, Александр Николаевич (1930—2017) — советский и российский физик.
 Брызгалов, Алексей Олегович (род. 1971) — украинский фехтовальщик.
 Брызгалов, Анатолий Алексеевич (1938—2017) — советский и российский лётчик.
 Брызгалов, Андрей Николаевич (1909—1962) — руководитель Онежского металлургического и механического завода (1937—1941).
 Брызгалов, Валентин Иванович (1931—2003) — генеральный директор Саяно-Шушенской ГЭС (1984—2001).
 Брызгалов, Владислав Владимирович (род. 1974) — советский и российский хоккеист.
 
 Брызгалов, Илья Николаевич (род. 1980) — российский хоккеист, вратарь.
 Брызгалов, Павел Александрович (1922—1998) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Брызгалов, Роман Иванович (1911—1987) — советский работник системы образования.
 Брызгалов, Сергей Владимирович (род. 1992) — российский футболист.
 Брызгалов, Юрий Васильевич (род. 1949) — русский поэт, переводчик.

Брызгалова 
 Брызгалова, Анастасия Константиновна (род. 1992) — российская кёрлингистка.
 Брызгалова, Мария Ивановна (род. 1936) — советская доярка, работница племзавода «Борская ферма», Герой Социалистического Труда (1971).

См. также 
 Брызгалово